XXI dynastia – przejęcie władzy w Tebach przez arcykapłanów Amona spowodowało podział Egiptu na dwie strefy. Górny Egipt z ośrodkiem władzy w Tebach oraz Dolny Egipt ze stolicą w Tanis.

Uwagi

Bibliografia 
 

21